Die 10. Etappe der Vuelta a España 2008 am 9. September führte über 151,3 Kilometer von Sabiñánigo nach Saragossa. Dabei standen zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 2. Kategorie auf dem Programm.

Auf der recht kurzen Etappe kam zum ersten Mal nach 34 Kilometern Spannung auf, da hier die einzige Bergwertung des Tages abgenommen wurde. Es kam zum Duell des Ersten in der Bergwertung David Moncoutié und des Dritten Juan Manuel Gárate. Letzterer gewann die Wertung und damit zehn Punkte, während Moncoutie Dritter wurde und fünf Punkte bekam. Nach dem Gipfel setzte sich Matej Jurčo als Solist ab und konnte zeitweilig einen Vorsprung von bis zu sieben Minuten herausfahren. Allerdings war er gegen die Teams der Sprinter machtlos und wurde wieder eingeholt. Der Massensprint endete mit einer Überraschung: Sébastien Hinault sicherte sich den Tagessieg. Top-Sprinter wie Tom Boonen oder Óscar Freire gewannen überraschenderweise nicht. Durch seinen dritten Platz in der Tageswertung und einen zweiten Platz bei einem Zwischensprint übernahm Greg Van Avermaet die Führung in der Punktewertung.

Aufgaben 
45 Anthony Geslin
48 Alexandre Pichot
131 Daniele Bennati

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Almudévar (Kilometer 80) (410 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Matej Jurčo ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Greg Van Avermaet ||SIL||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Daniel Moreno Fernández ||GCE||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Zuera (Kilometer 122) (290 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Matej Jurčo ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Joaquim Rodríguez ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Sérgio Paulinho ||AST||1 P.
|}

 Zielankunft in Saragossa (210 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Sébastien Hinault ||C.A||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Lloyd Mondory ||ALM||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Greg Van Avermaet ||SIL||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Óscar Freire ||RAB||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Tom Boonen ||QST||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Koldo Fernández ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Alexandre Usov ||ALM||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Xavier Florencio ||BTL||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Juan José Haedo ||CSC||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Nikita Jeskow ||TCS||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Roy Sentjens ||SIL||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Fabio Sabatini ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Jeremy Hunt ||C.A||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Matti Breschel ||CSC||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Leonardo Duque ||COF||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Puerto de Monrepós, 2. Kategorie (Kilometer 34) (1.280 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Garate ||QST||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Nikita Jeskow ||TCS||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Enrico Franzoi ||LIQ||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Sylvain Chavanel ||COF||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Walter Fernando Pedraza ||TCS||1 P.
|}

10.Etappe
Sportveranstaltung in Sabiñánigo
Sportveranstaltung in Saragossa

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 10